WikiNi est un moteur de wiki libre sous licence GPL qui permet de créer et de gérer un site Internet ou intranet.

Fonctionnalités 
Cet outil permet, en ligne, avec n'importe quel navigateur web :
 
de créer, supprimer, modifier, commenter des pages du site, quel que soit le nombre d'éditeurs et de pages.
de gérer les droits d'accès aux différentes pages (lire, écrire, commenter).
d'élaborer la mise en page des contenus de manière intuitive et très visuelle, sans aucune connaissance informatique.
de publier instantanément toute création ou modification de page.
d'analyser, de gérer l'ensemble du site à partir de fonctions simples : plan du site, listes des utilisateurs, listes des dernières pages modifiées, etc.

Installation 
WikiNi s'installe sur un serveur Web supportant PHP et une base de données MySQL. Une fois installé, le site est directement opérationnel et tout est géré en ligne avec n'importe quel navigateur web.

Forks connus 
 YesWiki

Lien externe 
Site officiel

Références 

Moteur de wiki
Logiciel écrit en PHP
Logiciel libre sous licence GPL